Woodway ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodway (Texas)
 Woodway (Virginia)
 Woodway (Washington)